Niemcy:
 Hofen – dzielnica Sonthofen
 Hofen – dzielnica Stuttgartu

Zobacz też:
 Höfen
 Hoven